Смири́тельная руба́шка:
 Смирительная рубашка — специальная стесняющая движения одежда для фиксации рук, а иногда рук и ног.
 «Смирительная рубашка» — американский фильм 1964 года.
 «Смирительная рубашка» — серия японских лайт-новел (книг), выпущенных в 2000—2010 годах.